Oxkutzcab kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Oxkutzkab, ort, Yucatán, Oxkutzcab, 
 Oxkutzcab (kommun i Mexiko), Yucatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar